Hoher Riffler (Alpy Zillertalskie), 3231 m n.p.m.
 Hoher Riffler (Ferwall), 3168 m n.p.m.